SRAEC est un sigle pouvant signifier :
 Société de refinancement des activités des établissements de crédit, devenue Société de financement de l'économie française (SFEF), société française créée en 2008 dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme de refinancement destiné à stabiliser les marchés financiers.
 Schéma régional climat air énergie.